

Architettura 
 Villa Giupponi – edificio storico nel comune di Asolo, provincia di Treviso

Persone 
 Flavio Giupponi – ex ciclista su strada e dirigente sportivo italiano
 Matteo Giupponi – marciatore italiano

Altro 
 Giupponi – nobile famiglia veneta